«Анна Кареніна» — роман Льва Толстого.
 Анна Кареніна — головний персонаж роману Льва Толстого «Анна Кареніна».

Фільми 

 «Анна Кареніна» — німий фільм російського режисера Володимира Гардіна 1914 року.
 «Анна Кареніна» — фільм американського кінорежисера Кларенса Брауна 1935 року.
 «Анна Кареніна» — британський фільм французького режисера Жульєна Дювів'є 1948 року.
 «Анна Кареніна» — фільм радянського кінорежисера Олександра Зархі 1967 року.
 «Анна Кареніна» — художній фільм (екранізація однойменного балету Родіона Щедріна) російської радянської режисерки Маргарити Пилихіної 1974 року.
 «Анна Кареніна» — фільм англійського кінорежисера Бернарда Роуза 1997 року.
 «Анна Кареніна» — фільм англійського кінорежисера Джо Райта 2012 року.